Partito Democratico Meridionale – partito politico italiano
 Passante di Mestre – società autostradale 
 Personale di macchina – macchinista ferroviario
 Product Data Management – gestione delle informazioni di prodotto, parte del sistema di gestione della conoscenza aziendale
 Pulse-Density Modulation – una tecnica di modulazione
 PDM-Concorde – ex squadra ciclistica
 Portable Data Module – un componente elettronico
 Manuale diagnostico psicodinamico
 Power Dance Mix